Il doppio del Chang-Sat Bangkok Open 2010 2 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Gong Maoxin e Li Zhe era i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Frederik Nielsen e Yūichi Sugita.

Sanchai e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Frederik Nielsen e Yūichi Sugita 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)
  Gong Maoxin /  Li Zhe (quarti di finale)

  Chris Eaton /  Joshua Goodall (semifinali)
  Alexey Kudryuk /  Lee Hsin-han (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2010